Jean-Philippe Jaworski, écrivain français né en 1969.
Leon Jaworski (1905-1982) était le deuxième procureur spécial indépendant de l'affaire du Watergate. 
Marian Jaworski (1926-2020), cardinal et archevêque des Latins de l'Église catholique romaine de Lviv.

Homonymie de patronyme